SS Belgic je název čtyř různých lodí:

 SS Belgic (1873)
 SS Belgic (1885)
 SS Belgic (1911)
 SS Belgic (1917)